Nefertiti může mít více významů:

 Nefertiti – egyptská královna
 Busta královny Nefertiti – staroegyptská soška umístěná v Egyptském muzeu v Berlíně
 Nefertiti (album) – album Milese Davise z roku 1967
 Nefertiti piercing – typ piercingu
 (1068) Nofretete – planetka pojmenovaná po Nefertiti (německá varianta jména)